«Шупраба» Бэкйорд (род. 1956) — бегунья на сверхмарафонские дистанции из Вашингтона (федеральный округ Колумбия). Является ученицей Шри Чинмоя. Владеет сувенирным магазином.

История 
В 1986 году Бэкйорд начала свою беговую карьеру с забега на 7 км. Её первым марафоном стал марафон Вдохновение в Вермонте. Позже она перешла на многодневные забеги, включая 7-дневные и забеги на 1300 миль. Она участвовала в съемках короткого документального фильма режиссёра Джесси Бирз-Алтман под названием «Дух бегуна» в 2009 году.

Рекорды 
Бэкйорд — единственная женщина, которая участвовала и побеждала во всех ежегодных пробегах 3100 миль «Самопревосхождение» до 2009 года.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Видео: документальный фильм «Дух бегуна» (на английском)

Сверхмарафонцы США